Barnet kan henvise til:

 film
 Barnet (film fra 1909) – dansk stumfilm fra 1909 instrueret af ubekendt
 Barnet (film fra 1940) – dansk film fra 1940 instrueret af Benjamin Christensen
 Barnet (film fra 2005) – belgisk film fra 2005 i instrueret af Jean-Pierre Dardenne og Luc Dardenne

 steder
 Barnet (bydel) – bydel i den nordlige del af det ydre London
 Barnet, Vermont – en by i USA